Olaf V de Noruega (Sandringham House, 2 de julio de 1903-Holmenkollen, 17 de enero de 1991) fue rey de Noruega desde el  hasta su fallecimiento. Fue el único hijo de los reyes Haakon VII y Maud de Noruega. Se casó en 1929 con la princesa Marta de Suecia.

Nacido príncipe de Dinamarca, asumió el nombre de Olaf cuando sus padres se convirtieron en reyes de Noruega en 1905. Fue el primer príncipe heredero noruego en ser criado y educado en ese país desde la Edad Media. Participó activamente junto con su padre en la defensa de las instituciones noruegas durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente se convirtió en un rey extremadamente popular. Por su carácter sencillo, su acercamiento e identificación con el espíritu noruego fue llamado «el Rey del Pueblo».

Príncipe heredero 
El príncipe Alejandro de Dinamarca nació en el Reino Unido en 1903, hijo de los entonces príncipes Carlos de Dinamarca y Maud de Gales. Por vía paterna, era nieto del rey Federico VIII de Dinamarca, y por la parte materna, del rey Eduardo VII del Reino Unido.

En 1905 su padre fue elegido rey de la recientemente independiente Noruega. Su padre asumiría el nombre de Haakon VII, mientras que a Alejandro le sería impuesto el nombre de Olaf, nombre de célebres reyes noruegos medievales, y el título de príncipe heredero. Ese mismo año la familia se mudó a Noruega, y Olaf se convertiría en el primer príncipe heredero en crecer y ser educado en Noruega desde las épocas medievales.

Estudió en un colegio público, junto a hijos de ciudadanos comunes. En 1921 se graduó del bachillerato en el Colegio Halling en Oslo. Años más tarde, en 1924 egresó de la Academia Militar Noruega y enseguida comenzaría a estudiar jurisprudencia y economía en Balliol College, en Oxford, Reino Unido.

Matrimonio e hijos 
El 21 de marzo de 1929 contrajo matrimonio con su prima, la princesa Marta de Suecia, en la catedral del Salvador de Oslo. El matrimonio tuvo tres hijos:
 Ragnhild (1930-2012). 
 Astrid (1932- ).
 Harald (1937- ), rey de Noruega desde 1991.

Segunda guerra mundial 

En 1940 Noruega fue invadida por la Alemania Nazi, en el curso de la Segunda Guerra Mundial. La esposa y los hijos de Olaf serían enviados primero a Suecia y posteriormente a Washington, en los Estados Unidos. El príncipe heredero se mantendría todo el tiempo al lado de su padre el rey, participando en la resistencia contra la invasión y el gobierno impuesto por los alemanes. En abril de 1940 marchó junto a Haakon VII a la ciudad de Tromsø, y el 7 de junio padre e hijo salieron exiliados rumbo a Inglaterra, donde vivirían hasta el final de la guerra, en 1945. En Inglaterra, Olaf recibió una importante preparación militar, y fue nombrado Jefe de Defensa por el gobierno noruego en el exilio. De regreso a Noruega, comandó el desarme de las fuerzas alemanas de ocupación.

Tenía gran afición por los deportes, en especial por el esquí y la vela. Siendo aún príncipe heredero, participó en el equipo noruego de vela en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, donde ganó una medalla de oro, y seguiría participando en regatas siendo rey, hasta entrado en edad avanzada. Participó también en salto en esquí en Holmenkollen, en Oslo.

Rey de Noruega 
En 1957 Olaf comenzó a aparecer en representación de su padre cada vez con mayor frecuencia, dada la deteriorada salud del monarca. Ese mismo año falleció el rey, y Olaf asumió como rey de Noruega, bajo el nombre de Olaf V. El nuevo monarca era viudo (la princesa Marta había fallecido en 1954) y tuvo que cumplir con sus compromisos sin una reina al lado. Durante los primeros años de su gobierno, contó en los actos oficiales con la presencia de su hija menor la princesa Astrid. 

Olaf fue un rey bastante popular entre la sociedad noruega. Era llamado el Rey del pueblo (Folkekongen), y destacaba por la sencillez con la que se manejaba. Solía conducir su propio auto por las carreteras y se comportaba muchas veces como un ciudadano común, sin la presencia de un cuerpo de seguridad. Durante la crisis del petróleo de 1973, el gobierno prohibió la circulación de automóviles los fines de semana, pero el rey decidió utilizar el tranvía para evitar perderse un evento de esquí.

Siendo rey, era también comandante en jefe de las fuerzas armadas noruegas. Por su parentesco con la Familia Real Británica, era coronel en jefe del regimiento de infantería británico Green Howards. 

En 1972 asistió en Londres a los funerales del Rey Eduardo VIII, de quien es primo y al igual que Olaf, nieto del Rey Eduardo VII.

En julio de 1990 sufrió un infarto cerebral, y su hijo el príncipe Harald tuvo que ejercer de regente. Olaf, al contrario de su padre, permitió ser fotografiado y se mostraba en público durante su convalecencia. Aunque experimentó un continuo mejoramiento en su salud, nunca podría retomar sus actividades oficiales. El rey falleció el 17 de enero de 1991 en su residencia de Holmenkollen, en Oslo, tras ser víctima de un infarto al corazón.

Miles de noruegos acudieron de manera espontánea al Palacio Real de Oslo desde la noche siguiente a su muerte y hasta que se le rindieron funerales de estado, para depositar miles de velas y cartas al monarca; estas últimas se conservan en los archivos nacionales. Fue sepultado junto a su esposa la princesa Marta en el mausoleo real del Castillo de Akershus. Fue el último nieto sobreviviente del Rey Eduardo VII y la Reina Alejandra.

Reconocimientos 
La Costa del Príncipe Olaf y los Montes del Príncipe Olaf, ambos en la Antártida, fueron nombrados en su honor por el explorador noruego Roald Amundsen en 1911.

Recibió el Premio Fridtjof Nansen por su participación a favor de los refugiados en 1961. En 1973, con motivo de su 70 aniversario, fue premiado por la mayor distinción civil que otorga el gobierno de su país, la Medalla al Gran Mérito Cívico.

Por su pasión por el esquí, fue laureado con la Medalla Holmenkollen en 1968. 

El 17 de diciembre de 2005, en una encuesta de la radiotelevisión NRK que acumuló más de 400 000 votos, Olaf V fue elegido como el "Noruego del siglo XX".

Ancestros 

Reyes de Noruega del siglo XX
Nobles de Dinamarca del siglo XX
Reyes de Noruega de la casa de Glücksburg
Grandes maestres de la Orden de San Olaf
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Regatistas de Noruega
Medallistas olímpicos de oro de vela
Medallistas olímpicos de oro de Noruega
Medallistas olímpicos de oro de Ámsterdam 1928
Esquiadores de Noruega
Deportistas de Noruega en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928
Regatistas en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928
Grandes collares de la Orden de Salomón
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Miembros del Collar de la Orden del Libertador San Martín
Alumnado del Balliol College (Oxford)
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Grandes collares de la Orden de Santiago de la Espada
Caballeros grandes cruces de la Orden de Avis
Orden al Mérito de la República Italiana
Condecorados con la Orden del Crisantemo
Médaille militaire
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Galardonados con la Orden imperial de la Rosa
Orden del Cardo
Caballeros grandes cruces de honor de la Orden del Baño
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Graduados honorarios de la Universidad de Wisconsin-Madison
Premio Nansen
Miembros de la Orden de la Jarretera
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Legión al Mérito
Fallecidos en Oslo
Consortes de miembros de la casa de Bernadotte